Ке́ресть — остановочный пункт Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги на линии Новолисино — Новгород. Расположен на западной окраине посёлка Кересть в Новгородском районе Новгородской области.

Пассажирская платформа отсутствует. Посадка и высадка пассажиров осуществляется непосредственно на насыпь, с западной стороны пути.

До 23 октября 2012 г. включительно на остановочном пункте останавливались все проходящие через него пригородные поезда. В связи с капитальным ремонтом пути на участке Рогавка — Вяжище — Предузловая-Павловская  движение пригородных поездов сообщением Новгород-на-Волхове — Новолисино, Павловск, Санкт-Петербург-Витебский — Новгород-на-Волхове отменено на участке Рогавка — Новгород-на-Волхове с 24 октября 2012 г. по 25 апреля 2013 г. После ремонта пути движение пригородных поездов было возобновлено. С 7 ноября 2013 г. до 25 апреля 2014 г. движение вновь закрыто в связи с реконструкцией участка Радофинниково—Рогавка. Движение поездов из Санкт-Петербурга и Новолисина осуществляется только до станции Радофинниково.(уточнить источник)

Ссылки 
 От Выборга до Новгорода: Каталог станций. СПб., 1998. С. 55.
 О.п. Кересть на Викимапии

Расписание пригородных поездов 

 Расписание пригородных поездов на сайте СЗППК

Примечания 

Остановочные пункты Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Новгородского района